JANAGA (Геворг Шамирович Агаджанян, ; 22 августа 1992; Армения, Ереван) — армянский и российский поп-певец, рэп и хип-хоп исполнитель, музыкант, автор песен. Бывший солист коллектива «Tenca» (2017—2019).

Биография 
Геворг родился 22 августа 1992 года в Армении, столица Ереван.

Мальчик хорошо учился в школе. В учебных заведениях всегда проявлял активность, участвовал в различных концертах и конкурсах. После успешного окончания школы поступил в Ереванский медицинский институт и получил специальность военного врача. Работал военным врачом некоторое время, а позже как военнослужащий, был невыездным, но в 2019 году он уволился со службы и получил возможность выезжать в Россию, где записывает свои песни.

В университете участвовал в «КВН» и прочей самодеятельности. В команде «Клуба веселых и находчивых» он познакомится с Тиграном Арутуняном, который привлек его к музыке. После нескольких лет дружбы они создали музыкальный коллектив «Tenca», который стал достаточно именитым в интернете. Одна из популярных песен под названием «Лев» попадала в множество различных чартов стран. С 2019 года участники коллектива решили начать свои сольные карьеры.

Дискография 
 РАУНД 1 (2020)

Позиции в чартах 
 Apple Music (топ-10)
 TikTok (топ-10)
 YouTube Music (топ-20)

В гостях 
 Радио Energy (интервью) 
 Авторадио (интервью) 
 Радио Like FM (интервью)

Примечания

Ссылки 
Janaga на Europa Plus
Певцы и певицы Армении
Авторы песен